

Cinema
Bright Lights – cortometraggio del 1916 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle
Bright Lights – cortometraggio del 1924 diretto da Walter Graham
Bright Lights – film del 1925 diretto da Robert Z. Leonard
Bright Lights – cortometraggio animato di Walt Disney del 1928
 Bright Lights – film del 1930 diretto da Michael Curtiz

Musica
Bright Lights – singolo dei Matchbox Twenty del 2003
Bright Lights – singolo dei Placebo del 2010
Bright Lights – riedizione dell'album Lights di Ellie Goulding del 2010
Bright Lights – singolo di Tinchy Stryder feat. Pixie Lott del 2012